Gouvernement Albert de Broglie peut désigner ces gouvernements français :
 gouvernement Alexandre Millerand (1) du  au  ;
 gouvernement Alexandre Millerand (2) du  au .